Раффаэле Палладино (; ) — итальянский футболист, нападающий.

Карьера 
4 января 2011 года «Парма» приобрела у «Дженоа» часть прав на игрока, которыми генуэзцы владели совместно с «Ювентусом», и подписала с Палладино трёхлетний контракт. В первом же матче за новый клуб 6 января Палладино, выйдя на замену во втором тайме, сумел забить мяч в ворота своей бывшей команды.

10 ноября 2015 года подписал контракт с клубом серии B «Кротоне».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте eu-football.ru
 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Специя»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Монца»